«Займёмся любовью» — название кинофильмов:

 «Займёмся любовью» — американская музыкальная комедия 1960 года.
 «Займёмся любовью» — российская комедия 2002 года.